Deraniyagala se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 P. E. P. Deraniyagala
 Paulus Edward Pieris Deraniyagala